Hadnagy Árpád (1928–2010) kertészmérnök
 Hadnagy Árpád (1943) erdélyi magyar geológus, ásványtani szakíró